Annika, een vrouwelijke voornaam.
 Anicca (Pali) veranderlijkheid.
 Annika (televisieserie), een televisieserie uit 1984 met Christina Rignér en Jesse Birdsall
 Annika (televisieserie uit 2021), een televisieserie uit 2021